Crown – isola della Papua Nuova Guinea
 Crown – manga di Shinji Wada
 Crown – gruppo musicale francese
 Crown – singolo di Stormzy del 2019

Pagine correlate 
 The Crown